Omegle — веб-сервис, позволяющий общаться в режиме «наедине» (онлайн-чат). Выбор собеседника при этом происходит абсолютно случайно. Общение полностью анонимно: собеседники отображаются на сайте как: You (вы) и Stranger (незнакомец).

Существует возможность общения как в исключительно текстовом формате, так и при помощи веб-камеры.

Основным языком общения на сайте является английский.
Особенностью сайта является то, что можно указывать свои интересы, и тогда сервис будет пытаться подобрать собеседника с таким же интересом.

История 
Сервис был основан 25 марта 2009 года 18-летним американцем Leif K-Brooks и достаточно быстро завоевал популярность в среде англоязычных пользователей: так, уже менее чем через месяц после открытия число просмотров сайта достигло 150 000 просмотров.

Первоначально Omegle был текстовым чатом, в котором пользователи случайным образом объединялись в пары, которые общались как «незнакомцы». Однако в 2010 году Omegle представил видеорежим, дополняющий режим текстового чата, который объединяет незнакомцев, использующих веб-камеры и микрофоны. В видеочате также есть встроенное текстовое окно. В 2011 году была представлена бета-версия новой функции «Шпионский режим». В режиме «Шпион» у пользователей есть два варианта: быть «шпионом» и задать вопрос двум незнакомцам или обсудить вопрос с другим незнакомцем. 

До начала 2013 года сайт не подвергал цензуре материалы с помощью фильтра ненормативной лексики, и пользователи сообщали о том, что они сталкивались с сексуальным контентом в видеочате. После января 2013 года Omegle внедрил «отслеживаемый» видеочат для отслеживания неправомерного поведения и защиты людей младше 18 лет от потенциально опасного контента, в том числе изображений обнаженного тела или сексуального характера. 

В 2015 году Omegle начал внедрять меры безопасности ReCaptcha, чтобы уменьшить количество ботов на сайте. 

В конце 2019 — начале 2020 года Omegle начал критиковать Коммунистическую партию Китая и выражать поддержку протестам в Гонконге 2019-2020, с изображением на первой полосе: «Си Цзиньпин выглядит как Винни-Пух».

Русские аналоги 

 videochatru.com
 video-roulette.online
coomeet.com

См. также 
 Chatroulette.com
Stickam

Примечания 

Сайты США
Сайты, появившиеся в 2009 году